Финал Кубка Англии по футболу 2018 года () стал 137-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 19 мая 2018 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу с минимальным счётом одержал лондонский «Челси».

Команды ранее дважды встречались в финалах Кубка Англии: в 1994 году победу со счётом 4:0 одержал «Манчестер Юнайтед», а в 2007 году «Челси» выиграл в дополнительное время со счётом 1:0 (на тот момент главным тренером «Челси» был Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед» в финале 2018 года).

24 апреля 2018 года было объявлено, что главным судьёй финального матча станет Майкл Оливер. Этот финал Кубка Англии стал первым, использующим систему с видеопомощником судьи (VAR).

Финал должен был посетить президент Футбольной ассоциации Англии Уильям, герцог Кембриджский, и вручить капитану победившей команды трофей Кубка Англии. Однако финал 2018 года проходил в тот же день, что и свадьба принца Гарри и Меган Маркл, на которую был приглашён Уильям в качестве шафера. 15 мая 2018 года было объявлено, что победный трофей вручит Джеки Уилкинс, вдова умершего в апреле 2018 года Рэя Уилкинса, который выступал в качестве игрока и за «Челси», и за «Манчестер Юнайтед».

Путь к финалу 
Обе команды, как участники Премьер-лиги, стартовали в розыгрыше Кубка с третьего раунда.

Отчёт о матче

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018
Кубок Англии
Кубок Англии 2018
Кубок Англии 2018